Batalha de Placência (194 a.C.) — entre as forças da República Romana e os gauleses da Gália Cisalpina
 Batalha de Placência (271) — entre as forças do Império Romano e as tribos germânicas
 Batalha de Placência (1746) — entre as forças aliadas de Espanha e França contra a Áustria dos Habsburgo

Desambiguações de guerras e batalhas